Frezzolini ist der Familienname folgender Personen:

 Erminia Frezzolini (1818–1884), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Giuseppe Frezzolini (1789–1861), italienischer Opernsänger (Bass)